Monteverdi v historii nesli:

 Claudio Monteverdi, italský skladatel
 Giulio Cesare Monteverdi, italský skladatel, Claudiův bratr
 Peter Monteverdi, švýcarský podnikatel a zakladatel firmy Monteverdi
 Automobile Monteverdi, zaniklý výrobce automobilů 
 Monteverdi (Itálie), obec v italském Toskánsku